Émile Decœur (1876-1953), céramiste français ;
 Paul Decœur (1839-1923), ingénieur constructeur français.